Мис Шмідта — топонім в Росії:
 Мис Шмідта (Карське море) — мис на березі Карського моря;
 Мис Шмідта (Чукотське море) — мис на березі Чукотського моря;
 Мис Шмідта (Японське море) — мис на березі Японського моря;
 Мис Шмідта (селище) — селище в Чукотському автономному окрузі;
 Мис Шмідта (аеропорт) — аеропорт в селищі Мис Шмідта.